Isoroku Yamamoto (Nagaoka, prefectura de Niigata, 1884 – Illes Salomó, 1943), comandant japonès de la Segona Guerra Mundial
 Masakuni Yamamoto (Prefectura de Shizuoka, Japó, 1958), futbolista japonès 
 Mika Yamamoto (Tsuru, prefectura de Yamanashi, Japó, 1967 - Alep, Síria, 2012), fotoperiodista japonesa 
 Sakon Yamamoto (1982, Toyohashi, Aichi), pilot japonès de Fórmula 1 
 Takeshi Yamamoto
 Yamamoto Kansuke, samurai japonès del  i un dels vint-i-quatre generals de Takeda Shingen
 Yamamoto Tsunetomo (1659-1719), samurai vassall del clan Nabeshima, senyors de la província de Hizen 
 Yutaka Yamamoto (1974), director d'animació japonès d'Osaka